Pojem Těžiště má více významů:

 Těžiště – působiště výslednice tíhových sil.
 Těžiště lidského těla – působiště výslednice tíhových sil v lidském těle.
 Těžiště člověka (základní anatomický postoj) – působiště výslednice tíhových sil pro základní anatomický postoj člověka.
 Těžiště útoku – termín pro klíčový prostor vojenského úderu.